Dörr oder Doerr steht für:
 Dörr (Familienname) (Doerr), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bernd Dörr Recycling Goods, deutsche Taschenmanufaktur
 Carl Dörr (Unternehmen), Klavierfabrik in Wien
 Dörr (Unternehmen), deutscher Hersteller von optischen Geräten und Fotozubehör
 Dörr & Schreck, deutsche Stellmacherei
 Dr. Doerr Feinkost, deutscher Feinkosthersteller

Siehe auch:
 Dorr